Missa sine nomine ("messa senza nome" in lingua latina) può riferirsi a:

Letteratura 
 Missa sine nomine – romanzo di Ernst Wiechert del 1950

Musica 
 Missa sine nomine – componimento musicale per l'ordinario della Messa
 Missa sine nomine – opera di Antoine Busnois
 Missa sine nomine – opera di Eurico Carrapatoso
 Missa sine nomine – opera di Petrus de Domarto
Missa sine nomine – opera di Josquin Desprez
 Missa Sine nomine – opera di Lorenzo Ratti
 Missa Sine nomine – opera di Johannes Tinctoris